Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es el nombre de un establecimiento de educación superior español que impartía la titulación de ingeniero industrial y, en la actualidad, diversos grados relacionados con dicha ingeniería.

Puede corresponder a las escuelas de:
 la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona;
 la Universidad Politécnica de Madrid, en Madrid;
 la Universidad de Málaga, en Málaga;
 la Universidad de Valladolid, en Valladolid;
 la Universidad de Vigo, en Vigo;
 la Universidad Politécnica de Valencia, en Valencia.
 la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete.